Machali kan syfta på följande platser:

Chile 

 Machalí, ort, Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, 
 Machali (kommun i Chile), Región de O'Higgins, Provincia de Cachapoal, 

Robotskapade Chileförgreningar